The Spirit of Christmas – cortometraggio del 1913 diretto da William Humphrey e Tefft Johnson
The Spirit of Christmas – cortometraggio di animazione del 1992 diretto da  Trey Parker e Matt Stone
The Spirit of Christmas – cortometraggio del 1995 diretto da Trey Parker e Matt Stone